La formula molecolare C2H2Cl2 può indicare:
 1,2-dicloroetene
 1,1-dicloroetene

Pagine correlate 
 Polivinildencloruro (C2H2Cl2)n

Formule molecolari